CEMAC Cup 2010 jest to 7 edycja tego turnieju. Rozgrywany był w dniach 24 września - 3 października 2010. Uczestniczyło w nim 6 afrykańskich reprezentacji.

Zespoły

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A

Group B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

2010 w piłce nożnej
CEMAC Cup
2010 w Afryce
Piłka nożna w Republice Konga